«Перекрёсток» — это название имеют несколько фильмов:
 «Перекрёсток» — советский фильм  года, режиссёр Шакен Айманов.
 «Перекрёсток» (La croisée des chemins) — французский фильм 1975 года, режиссёр Жан-Клод Бриссо.
 «Перекрёсток» (Crossroads) — американский фильм 1986 года, режиссёр Уолтер Хилл.
 «Перекрёсток» — австралийский фильм 1990 года, режиссёр Джордж Огилве.
 «Перекрёсток» (Broken Highway) — австралийский фильм 1993 года, режиссёр Лори Макиннес.
 «Перекрёсток» — российский фильм 1998 года, режиссёр Дмитрий Астрахан.
 «Перекрёсток» — эстонский фильм 1999 года, режиссёр Орко Окк.

 «Перекрёсток» —  казахстанский телесериал 1996—2000 годов; режиссёры Айбарша Божеева, Андрей Мармонтов, Владимир Тюлькин, Ермек Шинарбаев и др.
 См. также 
 «Перекрёсток Делэнси» — американский фильм 1988 года, режиссёр Джоан Миклин Силвер.
 «Перекрёсток Миллера» — американский фильм 1990 года, режиссёры братья Коэн.
 «Перекрёсток миров» — американский фильм 1996 года, режиссёр Кришна Рао.
 «Перекрёстки» — американский фильм 2002 года, режиссёр Темра Девис.